Dit is een lijst van planetoïden 13001-13100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 02 mei 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (13001) Woodney || 1981 VL || 2 november 1981 || B. A. Skiff
|-
| (13002) - || 1982 BJ13|| 30 januari 1982 || S. J. Bus
|-
| (13003) Dickbeasley || 1982 FN || 21 maart 1982 || E. Bowell
|-
| (13004) Aldaz || 1982 RR || 15 september 1982 || E. Bowell
|-
| (13005) Stankonyukhov || 1982 SQ7|| 18 september 1982 || N. S. Chernykh
|-
| (13006) Schwaar || 1983 AC1|| 12 januari 1983 || B. A. Skiff
|-
| (13007) - || 1984 AU || 8 januari 1984 || J. Wagner
|-
| (13008) - || 1984 SE6|| 22 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (13009) Voloshchuk || 1985 PB2|| 13 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (13010) Germantitov || 1986 QR5|| 29 augustus 1986 || L. V. Zhuravleva
|-
| (13011) Loeillet || 1987 QS5|| 26 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (13012) - || 1987 SO5|| 30 september 1987 || P. Jensen
|-
| (13013) - || 1987 SP12|| 16 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (13014) Hasslacher || 1987 WJ1|| 17 november 1987 || R. P. Binzel
|-
| (13015) Noradokei || 1987 XC || 14 december 1987 || T. Seki
|-
| (13016) - || 1988 DB5|| 25 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (13017) Owakenoomi || 1988 FM || 18 maart 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (13018) Geoffjames || 1988 GF || 10 april 1988 || E. F. Helin
|-
| (13019) - || 1988 NW || 10 juli 1988 || E. F. Helin
|-
| (13020) - || 1988 PW2|| 10 augustus 1988 || R. H. McNaught
|-
| (13021) - || 1988 RY5|| 3 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (13022) - || 1988 RL9|| 1 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (13023) - || 1988 XT1|| 10 december 1988 || T. Kojima
|-
| (13024) Conradferdinand || 1989 AJ6|| 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (13025) Zürich || 1989 BA || 28 januari 1989 || P. Wild
|-
| (13026) - || 1989 CX || 7 februari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13027) Geeraerts || 1989 GJ4|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (13028) Klaustschira || 1989 GQ6|| 5 april 1989 || M. Geffert
|-
| (13029) - || 1989 HA || 27 april 1989 || P. Jensen
|-
| (13030) - || 1989 PF || 9 augustus 1989 || J. Alu, E. F. Helin
|-
| (13031) Durance || 1989 SN4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (13032) Tarn || 1989 TU3|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (13033) Gardon || 1989 TB5|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (13034) - || 1989 UN || 23 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (13035) - || 1989 UA6|| 30 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (13036) - || 1989 YO3|| 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (13037) Potosi || 1990 EN3|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (13038) Woolston || 1990 EN4|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (13039) Awashima || 1990 FK1|| 27 maart 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13040) - || 1990 OB4|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (13041) - || 1990 OS4|| 25 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (13042) - || 1990 QE || 18 augustus 1990 || E. F. Helin
|-
| (13043) - || 1990 QT4 || 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (13044) Wannes || 1990 QO8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (13045) Vermandere || 1990 QP8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (13046) Aliev || 1990 QB19|| 31 augustus 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (13047) - || 1990 RJ5|| 15 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (13048) - || 1990 RR7|| 13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (13049) Butov || 1990 RF17|| 15 september 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| (13050) - || 1990 SY || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (13051) - || 1990 SF5|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (13052) Las Casas || 1990 SN8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (13053) Bertrandrussell || 1990 SQ8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (13054) - || 1990 ST15|| 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (13055) Kreppein || 1990 TW12|| 14 oktober 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (13056) - || 1990 VN1|| 12 november 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13057) Jorgensen || 1990 VF8|| 13 november 1990 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (13058) Alfredstevens || 1990 WN3|| 19 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (13059) Ducuroir || 1991 BD1|| 18 januari 1991 || E. W. Elst
|-
| (13060) - || 1991 EJ || 10 maart 1991 || R. H. McNaught
|-
| (13061) - || 1991 FL2|| 20 maart 1991 || H. Debehogne
|-
| (13062) Podarkes || 1991 HN || 19 april 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (13063) Purifoy || 1991 LB || 5 juni 1991 || Spacewatch
|-
| (13064) Haemhouts || 1991 PC6|| 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (13065) - || 1991 PG11|| 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (13066) - || 1991 PM13|| 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (13067) - || 1991 PA15|| 6 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (13068) - || 1991 RL1|| 4 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (13069) Umbertoeco || 1991 RX1|| 6 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (13070) Seanconnery || 1991 RO2|| 8 september 1991 || E. W. Elst
|-
| (13071) - || 1991 RT5|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13072) - || 1991 RS8|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13073) - || 1991 RE15|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13074) - || 1991 RK15|| 15 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (13075) - || 1991 UN1|| 28 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13076) - || 1991 VT3|| 11 november 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13077) Edschneider || 1991 VD10|| 4 november 1991 || Spacewatch
|-
| (13078) - || 1991 WD || 17 november 1991 || S. Otomo
|-
| (13079) Toots || 1992 CD3|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (13080) - || 1992 EZ7|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (13081) - || 1992 EW9|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (13082) Gutiérrez || 1992 EY10|| 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (13083) - || 1992 EE32|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (13084) Virchow || 1992 GC8|| 2 april 1992 || F. Börngen
|-
| (13085) Borlaug || 1992 HA4|| 23 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (13086) Sauerbruch || 1992 HS4|| 30 april 1992 || F. Börngen
|-
| (13087) Chastellux || 1992 OV6|| 30 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (13088) Filipportera || 1992 PB1|| 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (13089) - || 1992 PH2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (13090) - || 1992 PV2|| 6 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (13091) - || 1992 PT3|| 5 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (13092) Schrödinger || 1992 SS16|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (13093) Wolfgangpauli || 1992 SQ24|| 21 september 1992 || F. Börngen
|-
| (13094) Shinshuueda || 1992 UK8|| 19 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (13095) - || 1992 WY1|| 18 november 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (13096) Tigris || 1993 BE5|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (13097) Lamoraal || 1993 BU7|| 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (13098) - || 1993 FM6|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13099) - || 1993 FO7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (13100) - || 1993 FB10|| 17 maart 1993 || UESAC|}

Planetoïdenlijsten